Аркадий Яковлевич (Аршак Акопович) Арутюнян (; 27 июля 1869, Тифлис, Кавказское наместничество, Российская империя — 27 июля 1936, Ереван, СССР) — армянский советский  театра и кино. Заслуженный артист Армянской ССР. Народный артист Армянской ССР (1934).

Биография 
Дебютировал на театральной сцене в Тифлисе в 1889 году. Актёр армянской труппы (ныне Тбилисский государственный армянский драматический театр имени П. Адамяна). 

Один из старейших актёров армянского драмтеатра в Тбилиси. Исполнитель национального репертуара, главным образом, в пьесах драматурга Сундукяна,  в которых создал реалистические образы. Играл также в классических пьесах.

С середины 1920-х годов снимался в кино на студии Арменфильм.

Избранные театральные роли 
 Городничий ("Ревизор" Гоголя),
 Клавдий («Гамлет» Шекспира),
 Пэпо и Зимзимов («Пэпо» Сундукяна),
 Замбахов («Хатабала»),
 Парсег («Разорённый очаг») и др.

Роли в кино 
 1939 — Люди нашего колхоза — колхозник
 1934 — Гикор —духанщик 1929 — Замаллу (другое название «Шагалинский мост») —крестьянин
 1926 — Шор и Шоршор (короткометражный) —''Оган

Ссылки 
 Аркадий Арутюнян 
  

Актёры немого кино СССР
Актёры театра СССР
Персоналии:Тбилисский армянский драматический театр им. П. Адамяна
Персоналии:Арменфильм